Mehen (altägyptisch für „eingerollt“, „umwickeln“) steht für:

 Mehen (Spiel), altägyptisches Brettspiel
 Mehen (ägyptische Mythologie), altägyptischer Jenseitsgott